Mata blanca puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthyllis cytisoides.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.